Brats ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Brax (Haute-Garonne)
 Brax (Lot-et-Garonne)

Brats ist ferner 
 der originale Name des Filmes Laurel und Hardy: Glückliche Kindheit
 eine ehemalige dänische Punk-, Hard-Rock- und Heavy-Metal-Band Brats (Band)